Aceasta este lista celor 102 de comune din departamentul  Territoire de Belfort , din Franța.

 (CAB) Communauté d'agglomération de l'agglomération Belfortaine, creată în 2000.

Vezi și 
 Communes of the Territoire de Belfort department sorted by arrondissements and cantons
 Lists of communes of France
 Administrative divisions of France

Territoire de Belfort